

Церкви побудовані і освячені на честь Різдва Іоанна Предтечі, що був, згідно з Євангеліями, попередником Ісуса Христа, пророкував його пришестя, жив у пустелі і потім проповідував хрещення покаянням для юдеїв, хрестив у водах Йордану Ісуса Христа. Був обезголовлений царем Іродом Антипою за намовленням Іродіади. Пророк, мученик, найбільший святий після Діви Марії.

Донецька область 
Церква Різдва Іоанна Предтечі (Маріуполь)

Київ 
Церква Різдва Іоанна Предтечі (Звіринець)

Сумська область 
Церква Різдва Іоанна Предтечі (Суми)